Laurentia is een paleocontinent dat 750 miljoen jaar geleden gevormd werd bij het uiteenvallen van het supercontinent Rodinië. Laurentië komt grotendeels overeen met het hedendaagse Noord-Amerika, inclusief Groenland. Ongeveer 400 miljoen jaar geleden botste Laurentia tegen het paleocontinent Baltica, waarbij Laurussia ontstond. De gebergtevorming of orogenese die daarbij plaatsvond wordt de Caledonische orogenese genoemd, het gebergte de Caledoniden.

Naam 
De naam Laurentia is afgeleid van de alternatieve naam voor het Canadees Schild, op zijn beurt afgeleid van het Canadese gebergte de Laurentiden dat zich daar bevindt. Dit gebergte werd vernoemd naar de rivier de Sint-Laurens).

Precambrium
Paleocontinent
Geologie van Noord-Amerika